Subašić peut désigner :

Patronyme 

 Branimir Subašić (né en 1982), footballeur international azerbaïdjanais ;
 Danijel Subašić (né en 1984), footballeur international croate ;
  (né en 1981), espérantiste bosnien ;
 Ivan Šubašić (1892-1955), avocat et homme politique yougoslave ;
 Muhamed Subašić (né en 1988), footballeur international bosnien ;
  (?-1992), chef militaire bosnien.

Autre 

 , traité yougoslave de 1944.

Patronyme croate